Суперліга Туреччини 2002—2003  — 45-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул здобув Бешікташ.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

  

  

Примітки: 
1. Клуб Трабзонспор взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як володар Кубка Туреччини 2002—2003.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

2002-2003
Туреччина
Туреччина
2002 у турецькому спорті
2003 у турецькому спорті